

Carriera
Venne selezionato dai New York Knicks al dodicesimo giro del Draft NBA 1967 (128ª scelta assoluta).

Palmarès
 Campione EPBL (1968)
 
New York Knicks: 1970
 NBA All-Defensive Second Team (1973)

Collegamenti esterni
 
 Scheda su thedraftreview.com